San Juan de Urabá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 San Juan de Urabá (ort), Antioquia, 
 San Juan de Urabá (kommun), Antioquia,